Haza steht für:
 Haza (Burgos), Ort in Spanien
 ehemaliger Dresdner Hersteller eines Fahrradhilfsmotors HAZA 25-D

Haza ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ludwig von Haza-Radlitz (1798–1872), deutscher Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Gustav von Haza-Radlitz (1795–1852), preußischer Landrat in Samter
 Hedwig von Haza-Radlitz (1881–1945), deutsche Schriftstellerin
 Hisui Haza (* 1996), japanische Fußballspielerin
 Ivonne Haza (1938–2022), dominikanische Sopranistin
 Ofra Haza (1957–2000), israelische Sängerin

Siehe auch:

 Haza-Radlitz